«Rap Bruto» es una canción de rap diss del rapero puertorriqueño Residente con el compositor Nach. Fue lanzada el 4 de octubre de 2018 con video musical en YouTube, alcanzando un millón de visitas en menos de 20 horas.

Video musical 
El video fue estrenado en YouTube el 4 de octubre de 2018. Fue grabado en Nueva York, Estados Unidos y fue dirigido por Residente y Pepe Ávila del Pino.

El video tiene una duración de 6:01 minutos, empieza con 13 segundos en negro y a los 6 comienza la instrumental, un bajo duro con pequeños zarpasos. A los 14 segundos Nach comienza a rapear a su estilo que él define como rap de calle, con una capucha haciendo homenaje al fallecido rapero Canserbero. A los 2 minutos comienza a rapear en un doble tempo mientras se le ponen los ojos totalmente negros y le comienzan a sangrar.

En la segunda parte del video Residente habla acerca del peso del rap y su responsabilidad homenajea a canserbero con una camisa de el

Referencias 

Sencillos de 2018
Canciones de rap
Sencillos de Residente